Balin halfaj
Balin, egy törp szereplő J. R. R. Tolkien mitológiájában